salsa (potrawa)
 salsa (taniec)
 salsa (wulkan)
 salsa (muzyka)